Söndagstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Söndagstjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun, 
Söndagstjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Söndagstjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,7 ha)

Se även

Måndagstjärn
Onsdagstjärn
Torsdagstjärn
Fredagstjärn
Lördagstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn